Хасминал има више значења:

 Хасминал (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хасминал (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Хасминал (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику